Лапи се може односити на:

 Лапи (народ) (Лапонци)
 Лапи језици (Лапонски језици)
 Лапонија (округ), округ у Финској
 Лапи (град), град у Пољској
 Лапи (Виченца), насеље у Италији